Школа технологий и управления IONIS () — высшее учебное заведение во Франции в структуре сети IONIS. Школа основана в 2009 году. Обучение в IONIS STM осуществляется по программам МВА и Executive MBA (EMBA).

Главный кампус школы расположен в Иври-сюр-Сен (юго-восточный пригород Парижа).

Литература 
 La double compétence : l’antidote à l’obsolescence professionnelle, Иври-сюр-Сен, FYP Éditions, 2019, 192 p. (ISBN 978-2-36405-176-8)

Экономические учебные заведения
Высшие учебные заведения Франции
Бизнес-школы Франции